Натуральне число 478
 478 рік до нашої ери
 478 рік нашої ери